Ятрань — річка на Придніпровській височині і сусідній частині Причорноморської низовини, права притока Синюхи
 Ятрань — село, Кіровоградська область, Новоархангельський район.

 Ятрань — самодіяльний танцювальний ансамбль, створений 1949 року в Кіровограді. З 1964 року — «Заслужений ансамбль танцю УРСР». Виконує старовинні й сучасні українські танці й хореографічні композиції.
 Ятрань — марка друкарських машинок, що виготовлялися у Кіровограді.
 Ятрань — м'ясопереробне підприємство у Кропивницькому.
 Ятрань — гідроакустичний комплекс розробки Київського науково-дослідного інституту гідроприладів.
 Ятрань — уманська обласна телерадіокомпанія.
«Ятрань» — літературно-мистецький, громадсько-політичний журнал.
Ятрань — колишній фірмовий пасажирський поїзд № 62/61 сполученням Миколаїв — Москва.

Див. також 
 Ятранка — притока річки Мовчадь у Білорусі.